Cotswold puede referirse a:

 Cotswold (Australia)
 Cotswold (Canadá)
 Cotswold (Carolina del Norte), Estados Unidos
 Montes Cotswold, Inglaterra
 Distrito de Cotswold, Gloucestershire, Inglaterra